Drugie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się w niemieckim Klingenthal na skoczni Vogtland Arena. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego zaplanowanego na 4 grudnia rozegrano dwa dni wcześniej: zwycięzcą został Kamil Stoch, przed Vojtěchem Štursą i Richardem Freitagiem. Konkurs drużynowy, który odbył się 3 grudnia, wygrali Polacy, przed reprezentantami gospodarzy o 41,5 punktu oraz Austriakami o 42,4 pkt, stając po raz pierwszy w historii na najwyższym stopniu podium zawodów drużynowych, a dokonali tego w składzie: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot. W konkursie indywidualnym najlepszy okazał się Domen Prevc, po raz kolejny zostając liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata; kolejne miejsca na podium zajęli Daniel-André Tande i Stefan Kraft. Tuż za Austriakiem znaleźli się Kamil Stoch i Maciej Kot.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Klingenthal był Axel Koerner oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlak. Sędzią technicznym był Fredi Zarucchi, a jego asystentem – Sandro Sambugaro. Kontrolą sprzętu przed skokiem zajmował się natomiast Horst Tielmann, zaś po skoku, sprzęt sprawdzał Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Klingenthal

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Klingenthal
Puchar Świata w skokach narciarskich w Klingenthal
2016 w Niemczech